Mesangiospermae (slovenjeno tudi osrednje kritosemenke) je klad kritosemenk. Skupina predstavlja eno izmed dveh glavnih sekcij kritosemenk. Ime so avtorji postavili v skladu s smernicami sistema PhyloCode za filogenetsko nomenklaturo. Obstaja okoli 350 000 vrst osrednjih kritosemenk. V klad spada približno 99,95% vseh kritosemenk (torej zgolj okoli 175 vrst ne uvrščamo med osrednje kritosemenke). Četudi je tak klad z enako postavitvijo obstajal že v sistemu APG III, takrat še ni imel svojega imena.

Filogenija 
Poleg osrednjih kritosemenk med kritosemenke sodijo tudi bazalne kritosemenke, ki združujejo tri redove (Amborellales, Nymphaeales-lokvanjevci in Austrobaileyales). Bazalne kritosemenke, ki jih nekateri strokovnjaki po začetnicah vsebujočih redov imenujejo tudi skupina ANA, predstavljajo parafiletsko skupino.

V Mesangiospermae spadajo naslednji kladi:
 Ceratophyllales (rogolistovci)
 Chloranthales
 prave dvokaličnice
 magnolidni kompleks (magnolide)
 enokaličnice

Opis
Monofiletskost osrednjih kritosemenk podpirajo številne molekularne filogenetske študije. Ni poznane razločevalne značilnosti, ki bi bila prisotna pri vseh zrelih osrednjih kritosemenkah in je hkrati ne bi posedovala kakšna bazalna kritosemenka. Za razpoznavanje rastlin klada Mesangiospermae je potrebno spremljanje zgodnjih faz razvoja zarodka. Semenska zasnova vsebuje megagametofit, poznan tudi pod imenom embrionalna vrečka, ki je bipolaren in vsebuje 8 celičnih jeder. Sekundarni endosperm je triploiden.

Sklici

Kritosemenke